808-й артиллерийский полк
 808-й ракетный полк
 808-й сапёрный полк
 808-й стрелковый полк
 808-й штурмовой авиационный полк

sl:Seznam polkov po zaporednih številkah (800. - 849.)#808. polk